Questa lista di architetture civili della Basilicata elenca palazzi e monumenti della Basilicata.

palazzo

palazzo italiano

piazza

statua colossale su Gesù 

Architetture della Basilicata per tipologia
Liste relative alla Basilicata